Mantovano – aggettivo che definisce qualsiasi cosa o persona connessa alla città di Mantova
Mantovano – dialetto della provincia di Mantova

Gastronomia
Salame mantovano – salume tipico della provincia di Mantova
Lambrusco Mantovano – vino DOC della provincia di Mantova

Geografia
Mantovano – territorio corrispondente alla provincia di Mantova
Oltrepò mantovano – territorio della Lombardia che si estende oltre il fiume Po in provincia di Mantova
Alto Mantovano – territorio della Lombardia che si estende da est a ovest nella provincia di Mantova
Rivarolo Mantovano – comune italiano

Persone 
 Alfredo Mantovano –  politico e magistrato italiano
 Anastasio Mantovano – pittore italiano
 Battista Spagnoli, noto anche come il Mantovano o Battista Mantovano – poeta e religioso italiano, proclamato beato
 Camillo Mantovano – pittore italiano
 Giovan Battista Mantovano – pittore e incisore italiano
 Publio Filippo Mantovano – drammaturgo italiano
 Rinaldo Mantovano, noto anche come il Mantovano – pittore italiano